Phrynichus (Grieks: Φρύνιχος / Phrynichos) was de naam van verschillende personen uit de Griekse Oudheid. Daarnaast is het een familie van zweepspinnen. De naam kan verwijzen naar:
 Phrynichus, een groep van zweepspinnen
 Phrynichus, een tragediedichter uit de 5e eeuw v.Chr.;
 Phrynichus, een komediedichter uit de 5e eeuw v.Chr.;
 Phrynichus, een politicus uit de 5e eeuw v.Chr.;
 Phrynichus Arabius, een redenaar en lexicograaf uit de Romeinse Keizertijd